Lagunas ist der Name folgender Orte:

 Lagunas, Ort in Bolivien
 Lagunas (Alto Amazonas), Ort in Peru

Siehe auch:
 Laguna